Yuka Sato ou Satō est le nom de cinq personnalités sportives japonaises :

Yuka Sato, sprinteuse ;
Yuka Sato, lanceuse de javelot ;
Yuka Sato, karatéka ;
Yuka Sato , patineuse artistique ;
Yuka Sato, triathlète féminine.